Il doppio del torneo di tennis Guzzini Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Benedikt Dorsch e Björn Phau che hanno battuto in finale Xin-Yuan Yu e Zeng Shaoxuan 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Xin-Yuan Yu /  Zeng Shaoxuan (finale)
 Benedikt Dorsch /  Björn Phau (Campione)

 Alessandro Da Col /  Andrea Stoppini (semifinali)
 Mustafa Ghouse /  Nathan Thompson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guzzini Challenger 2008